Paul Schwenk (1880-1960) – politico tedesco
 Tripp Schwenk (1971) – nuotatore statunitense

Pagine correlate 
 Schwenke